Инициативная группа по защите прав человека в СССР — первая в СССР открыто действовавшая независимая гражданская ассоциация. 

Создана в мае 1969 года в Москве по инициативе диссидентов Петра Якира и Виктора Красина. Кроме них в группу вошли: москвичи Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалёв, Александр Лавут, Анатолий Краснов-Левитин, Юрий Мальцев, Григорий Подъяпольский, Татьяна Ходорович и Александр Якобсон, ленинградец Владимир Борисов, харьковчанин Генрих Алтунян и киевлянин Леонид Плющ, активист крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев. Представляла собой авторский коллектив, готовивший тексты открытых обращений, адресованных по преимуществу в ООН и содержащих сведения о политических преследованиях в СССР. 

Почти все участники Инициативной группы подвергались разного рода преследованиям и репрессиям. Одиннадцать из пятнадцати её членов были арестованы и осуждены на различные сроки заключения в тюрьмах, трудовых лагерях и психбольницах. Восемь человек (Борисов, Горбаневская, Красин, Краснов-Левитин, Мальцев, Плющ, Ходорович и Якобсон) в разные годы были вынуждены эмигрировать из СССР.

По состоянию на 2022 год из пятнадцати участников Инициативной группы жив один — крымскотатарский правозащитник Мустафа Джемилев.

Литература 
 Клайн Э. Московский комитет прав человека — М. : Права человека, 2004. ISBN 5-7712-0308-4
 Людмила Алексеева. The Thaw Generation («Поколение оттепели»). 1990 изд. США ISBN 0-8229-5911-9 и ISBN 978-0-8229-5911-3. Второе издание — М., 2006.
 Инициативная группа по защите прав человека в СССР, сборник документов. Нью-Йорк: Хроника, 1976
 Терновский Л. Б. Тайна ИГ «Карта», 1999, № 22—23.

Ссылки
Документы Инициативной группы по защите прав человека в СССР
Они прошли свой крестный путь. Инициативная группа
Инициаторы и преемники
Видео "ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР" Голос Америки 

Правозащитное движение в СССР
Правозащитные организации
Период застоя
Появились в 1969 году в СССР
Организации, основанные в 1969 году